Игры в группе D на Евро-2004 проходили с 15 по 23 июня. В группу вошли Германия, Нидерланды, Чехия и Латвия.

В четвертьфинал вышли две лучшие сборные группы Чехия и Нидерланды.

Участники 

Примечания

Итоговая таблица 

Время — западноевропейское летнее (UTC+1).

Матчи

Чехия — Латвия

Германия — Нидерланды

Латвия — Германия

Нидерланды — Чехия

Нидерланды — Латвия

Германия — Чехия

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 2004